Skierski ist der Familienname von:

 Leonard Skierski (1866–1940) Generalmajor der polnischen Armee
 Piotr Skierski (* 1971), polnischer Tischtennisspieler